Henryk Klata – poseł I kadencji na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 Jan Klata (ur. 1973) – polski reżyser teatralny i dramaturg
 Katarzyna Klata – polska łuczniczka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku
 Wojciech Klata (ur. 1976) – polski aktor filmowy i telewizyjny